Smučarski skoki na Zimskih olimpijskih igrah 2014 - ženske srednja skakalnica posamično. To je prva tekma za ženske v smučarskih skokih v zgodovini olimpijskih iger. Zmagala je Carina Vogt, drugo mesto je osvojila Daniela Iraschko-Stolz, tretje pa Coline Mattel.

Rezultati

Viri
 Uradni rezultati

Ženske srednja skakalnica posamično